8R steht für:

 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Guyana
 Sol Líneas Aéreas, eine argentinische Fluggesellschaft (IATA-Code)

8R